Brian Nelson (ur. 1937) – brytyjski kierowca rajdowy 
 Brian Nelson (ur. 1946) – australijski literaturoznawca
 Brian Nelson (1947–2003) – północnoirlandzki lojalista, szef wywiadu UDA
 Brian Nelson (ur. 1964) – amerykański scenarzysta
 Brian E. Nelson – amerykański prawnik i działacz państwowy, podsekretarz w administracji Bidena